Dog River ( für „Hundefluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Dog River (Churchill River), in Manitoba
 Dog River (Kaministiquia River), im Thunder Bay District, Ontario
 Dog River (Michipicoten River), im Algoma District, Ontario
 Dog River (Oberer See), im Algoma District, Ontario
 Dog River (Slave River), in Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Dog River (Chattahoochee River), Nebenfluss des Chattahoochee River in Georgia
 Dog River (Hood River), Nebenfluss des East Branch Hood River in Oregon
 Dog River (Mobile Bay), Fluss zur Mobile Bay in Alabama
 Dog River (Winooski River), in Vermont